Лауреат конкурса им.Глинки , им.Чайковского

Олег Петрович Кулько (, Иркутск) — солист Большого театра (с 1988 года), солист Метрополитен оперы с 2002 по 2014. Заслуженный артист России (1997). Народный артист России (2005).

Образование получил в Киевской государственной консерватории им. Чайковского по классу профессора Константина Огневого.

Награды 
 I премия конкурса им. Глинки (1987 год)
 III премия конкурса им. Чайковского (1990 год)
 Заслуженный артист Российской Федерации (1997 год)
 Народный артист Российской Федерации (2005 год)
 Заслуженный деятель культуры Польши

Примечания

Ссылки 
 Олег Кулько на сайте Большого театра
 Олег Кулько (тенор) пресс-портрет на яндекс.новости
 
 Международный конкурс имени П. И. Чайковского
 Международный конкурс вокалистов имени М. И. Глинки

Певцы и певицы СССР
Певцы и певицы России
Оперные певцы и певицы России
Оперные певцы и певицы СССР
Теноры
Оперная труппа Большого театра